«Кризис среднего возраста» — российский фильм 1997 года, снятый Гариком Сукачёвым.

Сюжет 
Главный герой фильма Сергей (Дмитрий Харатьян) переезжает в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы обрести нарушенное душевное спокойствие — произошёл тяжёлый разрыв с женой. С помощью старого друга Влада (Фёдор Бондарчук), однокурсника по медицинскому институту, он устраивается работать врачом «скорой помощи» (сам Влад по прямой специальности не работает, и чем занимается — по сюжету фильма неясно; по косвенным признакам, он «коммерсант» — в его колоритных разговорах с неким «деловым партнёром» постоянно поднимаются темы «нет денег — нет товара» и т.п.).

Сергей принимается за работу врача «скорой помощи» в компании миленькой, но грустно-циничной медсестры (Евгения Добровольская) и водителя старенького медицинского «РАФика» Энджи (Гарик Сукачёв) — во всех отношениях примечательного типа, с неожиданной репутацией среди местных бандитов.

По ходу действия главный герой попадает в различные ситуации, связанные с исполнением своих обязанностей врача «неотложки». В каждой из них подчеркивается его внимательность к людям и отторжение профессионального цинизма. Расслабляется главный герой снами о детских годах и, однажды, наркотическим «улётом» под ЛСД.

Действие фильма постоянно перемежается реминисценциями на тему детства и юности главного героя.

Музыка к фильму, написанная Гариком Сукачёвым, в 1998 году издана в виде одноимённого сольного альбома музыканта. В альбом также вошла песня «Летка-енка» в исполнении Ивана Охлобыстина и группы «Неприкасаемые».

В ролях 
 Дмитрий Харатьян — Сергей
 Александр Балуев — Григорий Копытин, художник
 Евгения Добровольская — Марина Добровольская, медсестра / тётя из детских воспоминаний Сергея
 Иван Охлобыстин — владелец бара / морячок из ранней юности Сергея
 Михаил Ефремов — Тимоха и друг Влада
 Гарик Сукачёв — Пётр Геннадьевич Инжаков (Энджи)
 Николай Пастухов — Бессонов
 Татьяна Лаврова — сумасшедшая
 Фёдор Бондарчук — Влад
 Дарья Мороз — Лена Спилягина
 Миша Ясючек — Серёжа
 Виктор Сумароков — Ёк-Мокалёк, главврач

Примечания

Ссылки 

 «Кризис среднего возраста» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы России 1997 года
Фильмы-драмы России
Фильмы о Москве
Фильмы по сценариям Ивана Охлобыстина